Nebelkerze bezeichnet

 eine Rauchgranate
 umgangssprachlich eine rhetorische Taktik der Ablenkung oder Verschleierung, siehe Red Herring (Redewendung)

Siehe auch: